Reesdorf (Fläming), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Reesdorf (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein